un nom de couleur, le cramoisi
une agglomération française : Cramoisy
 Gare de Cramoisy

une famille d'imprimeurs : Les Cramoisy
 Sébastien Cramoisy (1585  - 1669), libraire-imprimeur français.
 Sébastien Mabre-Cramoisy (1637?-1687), libraire-imprimeur français, petit-fils de Sébastien Cramoisy.